Lavilletertre é uma comuna francesa na região administrativa de Altos da França, no departamento de Oise. Estende-se por uma área de 16,22 km², com habitantes, segundo os censos de 1999, com uma densidade de 36 hab/km².

Demografia

Comunas de Oise